Khalid o Khaled (en árabe: خالد ) es un nombre árabe, cuyo significado es eterno o inmortal. Puede referirse a:

Khalid, cantante estadounidense.
 Al-Khalid, tanque de batalla.
 Muayad Khalid, futbolista iraquí.
 Khalid Boulahrouz, futbolista neerlandés.
 Khalid Reeves, exjugador de baloncesto de Estados Unidos de América
 Khalid Icario, poeta y filósofo mexicano.
 Khalid Mushir Ismael, futbolista iraquí.
 Aeropuerto Rey Khalid, aeropuerto de Arabia Saudita.
 Khalid Sheikh Mohammed, miembro de Al Qaeda.
 Khalid Naciri, abogado y político marroquí.
 Khalid al-Mihdhar, miembro de Al Qaeda.
 Khalid El-Amin, jugador de baloncesto estadounidense.
 Khalid Mashal, político de Palestina.
 Khalid bin Abdelaziz, Rey de Arabia Saudita (1975-1982).
Khalid El-Masri, ciudadano alemán sospechoso de terrorismo.